Армстронг, Говард ():
  (1909—2003) — американский музыкант (струнный оркестр и кантри-блюз), игравший на скрипке, мандолине, гитаре; также певец, выдающийся художник и рассказчик.
  (1889—1926) — питчер американской высшей бейсбольной лиги.